Huta – nieoficjalna część osady Poganice  w Polsce położona w województwie pomorskim, w powiecie słupskim, w gminie Potęgowo.

Wchodzi w skład sołectwa Żochowo.

W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa słupskiego.

Przypisy 

Poganice